Edmonson ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Edmonson, US-amerikanischer Fernseh- und Filmkomponist
 Kat Edmonson (* 1983), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin

Edmonson steht für folgende geographische Objekte:

 das Edmonson County im US-amerikanischen Bundesstaat Kentucky
 Edmonson (Missouri), ein gemeindefreies Gebiet im Benton County im US-amerikanischen Bundesstaat Missouri
 Edmonson (Texas), Ort im Hale County im US-amerikanischen Bundesstaat Texas
 Edmonson Point, Landspitze an der Borchgrevink-Küste des Viktorialands, Antarktika